Жандаира (Баия) — муниципалитет в Бразилии.
 Жандаира (Риу-Гранди-ду-Норти) — муниципалитет в Бразилии.